Gerrit Jannink (hockeyer)
 Gerrit Jannink (politicus)